Schulzenhof ist:

eine Gehöftbezeichnung:
 Schulzenhof (Gehöft)

ein Ortsname:
 Schulzenhof, Ortsteil der Gemeinde Stechlin, Landkreis Oberhavel, Brandenburg/Deutschland
 Schulzenhof (bis 1938 Obehlischken), Kreis Insterburg, Ostpreußen, seit 1946: Selenzowo (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad/Russland

Teil eines Pseudonyms:
 Regge vom Schulzenhof (* 1964), deutscher Autor, Redakteur und Graphiker

Siehe auch:
Schulzehof